Die ADAC GT Masters 2015 war die neunte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 16 Läufe an acht Rennwochenenden durchgeführt. Der erste Lauf fand am 25. April in Oschersleben statt. Der Finallauf am 4. Oktober wurde auf dem Hockenheimring ausgetragen. Die Rennen wurden in Deutschland, Österreich, Belgien und in den Niederlanden gefahren.

Sebastian Asch und Luca Ludwig gewannen mit 199 Punkten in einem Mercedes-Benz SLS AMG GT3 die Fahrerwertung. Die Teamwertung gewann BMW Sports Trophy Team Schubert mit 221 Punkten.

Die Gentlemen-Wertung für Amateure gewann Andreas Weishaupt mit 363 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Pirelli ersetzte Yokohama als offiziellen Reifenpartner.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 54 Fahrer in die Punktewertung.

Anmerkung

Teamwertung 
Es kamen 13 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2015
Motorsportsaison 2015